La mine d'Essakane est une mine à ciel ouvert d'or située au Burkina Faso dans la province de Oudalan.

Références

Liens externes 
 Orezone/IAMGOLD Essakane Gold Mine, Burkina Faso

Essakane
Essakane